Nicole Pelizzari – conduttrice televisiva italiana
 Umberto Pelizzari – apneista, conduttore televisivo e accademico italiano
 Valeriano Pelizzari – ex pattinatore italiano